Anderwald ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Anderwald (* 1940), österreichischer Politikwissenschaftler
 Lieselotte Anderwald (* 1969), deutsche Anglistin